

Patronyme 

 Marielle Goitschel (1945-), skieuse alpine française ;
 Christine Goitschel (1944-), skieuse alpine française ;
 Philippe Goitschel (1962-), skieur français.